Betton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Betton – miejscowość i gmina we Francji
 Gare de Betton – przystanek kolejowy w Betton
 Betton-Bettonet – miejscowość i gmina we Francji
 Betton Strange – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire